Jing může znamenat:

 Jing (Čchu) – hlavní město starověkého státu Čchu, na západě provincie Chu-pej;
 Jing-che, řeka Jing – řeka na východě Číny v provinciích Che-nan a An-chuej, přítok Chuaj-che;
 Jing (okres) – okres v městské prefektuře Šuo-čou v provincii Šan-si, v 9. – 20. století kraj Jing-čou;
 Jing (příjmení) – čínské příjmení;
 Jing (stát) – čínský starověký stát v Che-nanu, z počátku období dynastie Sia.

podobné
 Jin a jang, dvojice protikladů